

Persone 
 Annibale Rucellai (...–1601) – vescovo cattolico e consigliere papale italiano
 Berlinghieri Rucellai (...–1348) – militare italiano
 Bernardo Rucellai (1448-1514) – scrittore e umanista italiano
 Camilla Bartolini Rucellai (1465-1494) – nobile e religiosa italiana 
 Cosimo Rucellai (1520–...) – nobile italiano
 Giovanni di Bernardo Rucellai (1475-1525) – scrittore italiano
 Giovanni di Paolo Rucellai (1403-1481) – mercante, umanista e scrittore italiano
 Giulio Rucellai (1702-1778) – politico italiano
 Orazio Ricasoli Rucellai (1604-1673) – letterato, filosofo e scienziato italiano
 Orazio Rucellai (1521-1605) – mercante italiano
 Pandolfo Rucellai (1436-1497) – mercante italiano
 Pietro Paolo Rucellai (XV secolo–XVI secolo) – religioso italiano

Storia di famiglia 
 Rucellai – Rucellai, o Ruccellai o Oricellari, fu una famiglia patrizia di Firenze